Kim Runermark, född 1990 i Uppsala, är en svensk före detta ishockeyspelare. Hans moderklubb är Gimo IF och som junior spelade han först för Almtuna IS och senare med Malmö Redhawks där han också fick pröva på spel i Hockeyallsvenskan. Därefter spelade han huvudsakligen med olika klubbar i Hockeyettan. Säsongen 2018-2019 vann han skytteligan i Hockeyettan Södra och två gånger var han med och spelade upp Tyringe SoSS från Division 2 till Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Idrottare från Uppsala
Levande personer
Män
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tyringe SoSS
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare